Троскок у женској конкуренцији, био је једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру, Бразил. Такмичење је одржано 13. и 14. августа на Олимпијском стадиону Жоао Авеланж.

Титулу олимпијске победнице са Олимпијских игара у Лондону 2012  бранила је Олга Рипакова из Казахстана.

Земље учеснице 
Учествовало је 37 такмичарки из 25 земаља.

Рекорди пре почетка такмичења 
(Стање на дан 11.8.2016)

Најбољи светски резултати у 2016. години 
Десет најбољих такмичарки у скоку удаљ 2016. године пре почетка такмичења (11. августа 2016), имале су следеће пласман на светској ранг листи у скоку мотком.

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на ЛОИ.

Квалификациона норма 
Такмичарке које су периоду од 1. јануара 2015. до 11. јула 2016. године оствариле норму квалификовале су се на ОИ.

Сатница 
Сатница такмичења на сајту ИААФ

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичарке су биле подељене у две групе. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 14,30. Норму су испуниле 3 такмичарке (КВ), а осталих 9 пласирале су се на основу постигнутог резултата (кв).,,

Финале 
,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетна сатница и резултати атлетских такмичења на ЛОИ 2016. сајт ИААФ
 Званични сајт Олимпијских и Параолимпијских игара Рио 2016.-троскок за жене 

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2016.
Троскок на Летњим олимпијским играма